Маковски () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маковски, Джудианна (род. 1967) — американская художница по костюмам.
 Маковски, Зак (род. 1983) — американский боец смешанного стиля.
 Маковски, Лукас (род. 1976) — канадский конькобежец украинского происхождения, Олимпийский чемпион в командной гонке.